Wrightsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wrightsville (Arkansas)
 Wrightsville (Georgia)
 Wrightsville (New Jersey)
 Wrightsville (North Carolina)
 Wrightsville (Ohio)
 Wrightsville (Pennsylvania)
 Wrightsville (Vermont)
 Wrightsville (Virginia)
 Wrightsville Beach (North Carolina)